Михайле́нко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Михайленко, Антон Валерьевич (род. 1984) — российский актёр и ведущий.
 Михайленко, Борис Григорьевич (1944—2014) — советский и российский математик.
 Михайленко, Валерий Иванович (род. 1946) — доктор исторических наук.
 
 Михайленко, Виктор Дмитриевич — советский генерал-лейтенант
 Михайленко, Виталий Иванович (род. 1945) — руководитель администрации Кавказских Минеральных Вод.
 
 Михайленко, Галина Михайловна (род. 1973) — украинская футболистка,
 
 Михайленко, Евгений Ефимович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Михайленко, Иван Фёдорович (1901—1970) — Герой Советского Союза.
 Михайленко, Игорь Владимирович (род. 1988) — украинский военный и политический деятель.
 Михайленко, Николай Леонтьевич (1918—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Михайленко, Элвис (род. 1976) — латвийский боксёр-профессионал.
 Михайленко, Юрий Егорович (1945—2009) — советский и российский теплофизик.